Franciaországi települések
 Saint-Cyr, település Ardèche megyében
 Saint-Cyr, település Haute-Vienne megyében
 Saint-Cyr, település Manche megyében
 Saint-Cyr, település Saône-et-Loire megyében
 Saint-Cyr, település Vienne megyében
 Saint-Cyr-l’École, település Yvelines megyében